Ти́тус Филипо́вич (, 21 ноября 1873, Варшава, Царство Польское, Российская империя — 18 августа 1953, Лондон, Великобритания) — польский общественный деятель, дипломат, писатель, первый муж польской художницы Ванды Крахельской-Филипович.

Биография 
Титус Филиппович окончил горный институт в Добровой-Гурниче, после чего работал мастером на шахте «Флора». В 1897 году стал главным редактором социалистического журнала «Górnik» («Шахтёр»). Занимался политической деятельностью в рядах партии ППС в районе Домбровского угольного бассейна, затем стал одним из лидеров ППС.

Занимался пропагандистской деятельностью, выступая за независимость Польши, из-за чего был вынужден выехать в Лондон, где он окончил школу политических наук. Сотрудничал с Юзефом Пилсудским, вместе с ним в 1905 году поехал в Японию, чтобы найти поддержку у местных властей в борьбе за независимость Польши.

C 1907 по 1914 гг. был членом партии ППС — революционная фракция.

С 1921 по 1932 гг. служил дипломатом:

 В феврале 1921 года был руководителем «Специальной миссии на Южном Кавказе» в ранге Министра III класса, ведя переговоры в Баку с представителями Азербайджанской Демократической Республики. После входа в Баку Красной Армии был арестован и отправлен в Москву вместе с другими членами миссии;
 С 1921 года — поверенный в делах в Грузии;
 С 1923 по 1929 гг. — посол в Финляндии и Бельгии;
 С 1929 по 1932 гг. — посол в США; в 1930 также аккредитован в Мексике.
 1933 г. — посол в СССР.

В 1934 году вместе с  основал Польскую радикальную партию.

В 1941—1942 гг. и 1943—1953 гг. был членом .

С 1945—1947 гг. занимал пост руководителя , из которой был исключён за поддержку президента Аугуста Залеского.

После Второй мировой войны остался в Великобритании, где скончался 18 августа 1953 года.

Примечания

Ссылки 
 Marek Kornat, "Posłowie i ambasadorzy polscy w Związku Sowieckim (1921—1939 i 1941—1943), The Polish Diplomatic Review, 5 (21)/2004, стр. 129—203

Послы Польши в СССР
Послы Польши в США
Послы Польши в Финляндии
Послы Польши в Бельгии
Послы Польши в Грузии
Послы Польши в России
Послы Польши в Мексике
Дипломаты Польши
Революционеры Польши
Члены Польской социалистической партии
Члены Польской социалистической партии — революционной фракции
Члены Демократической партии (Польша)
Заместители министров Польши